Füri ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Füri (1937–2015), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Thomas Füri (1947–2017), Schweizer Violinist

Siehe auch
 Furi